Аббревиатура ПУ из букв кириллицы может означать:
 полицейский участок
 пусковая установка:
 ракетная пусковая установка;
 пусковая установка бомбомёта;
 параметрический усилитель;
 переговорное устройство:
 Танковое переговорное устройство;
 профессиональное училище;
 пульт управления;
 ПУ — экспериментальный советский ручной пулемёт;
 ПУ — советский оптический прицел времен Второй мировой войны;
 периферийное устройство;
 полиуретан;
 переключающее устройство
 поставщик услуг